Iwiny (Łódź), een plaats in het Poolse district Kutnowski, woiwodschap Łódź
 Iwiny (powiat Bolesławiecki), een plaats in het Poolse district Bolesławiecki, woiwodschap Neder-Silezië
 Iwiny (powiat Wrocławski), een plaats in het Poolse district Wrocławski, woiwodschap Neder-Silezië